Bolina bezeichnet:

 Titularbistum Bolina, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Bolina (Vlašim), ein Ort in der Tschechischen Republik

Siehe auch:
 Bolinas